

Arquitectura 
 Fortí, petita fortalesa capdavantera al raval d'una ciutat

Esport mecànic 
 Forti F1, equip italià de Fórmula 1

Persones 
 Anton Forti (Viena, 1790 - 1859), baríton austríac
 Cesare Burali-Forti (Arezzo, Toscana, 1861-1931), matemàtic italià